Birnie steht für:

 Birnie, eine Insel von Kiribati im Pazifik
 Birnie Loch, einen Baggersee in Schottland

Birnie ist der Familienname folgender Personen:

 David Birnie (1951–2005), australischer Massenmörder
 Rogers Birnie (1851–1939), US-amerikanischer Marineoffizier und 1888 Mitbegründer der National Geographic Society